FC Winterthur is een Zwitserse voetbalclub uit Winterthur in het Duitstalige kanton Zürich. De vereniging werd in 1896 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in het stadion Schützenwiese. De traditionele kleuren zijn rood-wit.

Geschiedenis
Op 10 mei 1896 zag Excelsior FC Winterthur het levenslicht doordat enkele techniekstudenten uit de stad de club oprichtten. Nog in juli van dat jaar werd de naam gewijzigd naar FC Winterthur. Er volgde meteen een fusie met Cercle Romand, maar de naam bleef behouden. In 1899 werd FC Winterthur lid van de Zwitserse voetbalbond, twee jaar later fuseerde het met FC Vereinigung Winterthur.

In 1906 werd de allereerste landstitel behaald, toen gebeurde dat nog met behulp van play-offs. Op 30 augustus 1915 - nog geen twintig jaar na de oprichting - kwam de derde fusie tot stand, dit keer met buurtclub FC Veltheim tot Vereinigten FC Winterthur-Veltheim. Er waren in 1912 al fusiegesprekken aan de gang, maar twee keer weigerde FC Veltheim om in te stemmen met de fusie.

Toen het nieuw opgerichte SC Veltheim in 1923 de hoogste klasse bereikte, besloot de vereniging om de naam opnieuw te wijzigen naar FC Winterthur. In 1927 fuseerde het met Winterthurer Sportverein om daarna onder de naam Vereinigte Fussballclubs Winterthur te spelen. Tot en met 1946 bleef dit de officiële naam, daarna werd de huidige naam aangenomen.

De club won drie titels in de beginjaren van het voetbal. Winterthur speelde 35 seizoenen in de hoogste klasse en is de club met het meeste aantal seizoenen in de tweede klasse. De club is sinds de eeuwwisseling een vaste waarde in de Challenge League. Tot in 2022, toen klom de ploeg op de laatste speeldag toch nog over FC Aarau heen op doelsaldo, waardoor FC Winterthur na 37 seizoenen weer in de Super League zou uitkomen.

Naamsveranderingen
 1896 - 10 mei, opgericht als Excelsior FC Winterthur
 1896 - 1 juli, naam veranderd in FC Winterthur
 1915 - Fusie met FC Veltheim: Vereinigten FC Winterthur-Veltheim
 1923 - FC Winterthur
 1927 - Fusie met Winterthurer Sportverein: Vereinigte Fussballclubs Winterthur
 1946 - FC Winterthur

Erelijst
Landskampioen
1906, 1908, 1917
Beker van Zwitserland
Finalist: 1968, 1975
Ligabeker
Finalist: 1972, 1973

Geschiedenis

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Trainer-coaches

Bekende (oud-)spelers
  Manuel Akanji
 Bruno Brizzi
  Giorgio Contini
 René Deck
 Fritz Künzli
 Stephan Lehmann
 Peter Risi
 Joachim Löw
 Søren Skov
 Roger Wehrli
 Dario Zuffi
 Fabian Frei

Externe links 
 Officiële stie

Winterthur
Sport in Zürich (kanton)
Winterthur